AWY steht für:
 Airway (dt. Luftstraße), Luftfahrtabkürzung

awy steht für:
 Edera-Awyu (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache auf Papua

Abkürzung